ETO est un sigle qui peut désigner :

 European Telecommunication Office (en français, Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications) ;
 échocardiographie trans-œsophagienne, en médecine ;
 thyristor ETO (Emitter Turn-Off thyristor), un composant d'électronique de puissance ;
 European Theater of Operations, le théâtre européen lors de la Seconde Guerre mondiale ;
 École technique officielle, voir Shooting Dogs ;
 Etablissement des transports d'Oran, un établissement gérant les transports publics de la ville d'Oran en Algérie ;
 Engineer to order (en français, gestion par affaire), un mode de production où le produit est conçu à la demande.
 Yōsuke Etō, sauteur à ski et coureur du combiné nordique japonais.